Bioenergetica – branca della biochimica che studia i processi energetici della cellula
 Analisi bioenergetica – psicoterapia corporea ideata da Alexander Lowen, incusa tra le terapie alternative